Palazzo Vecchio – a Firenze
 Palazzo Vecchio – a Pisa
 Palazzo Vecchio – a Belgrado

Pagine correlate 

 Palazzo vecchio del Podestà a San Gimignano in provincia di Siena
 Palazzo vecchio dell'Università a Torino